Plusieurs églises ont été consacrées sous le vocable d’église de l'Immaculée-Conception, du nom de l'Immaculée Conception. Parmi elles, se trouvent :

Allemagne
 L'église de l'Immaculée-Conception de Berlin

Belgique 
 L'église de l'Immaculée-Conception de Jumet
 L'église de l'Immaculée-Conception de Liège

Bosnie-Herzégovine 
 L'église de l'Immaculée-Conception de Vidoši, dans la municipalité de Livno

Canada 
 L'Église de l'Immaculée-Conception de Bellerive à Salaberry-de-Valleyfield

États-Unis 
 L'église de l'Immaculée-Conception de Chicago en Illinois
 L'église de l'Immaculée-Conception de Fairbanks en Alaska

France 
 L'église de l'Immaculée-Conception des Abymes en Guadeloupe
 L’église de l'Immaculée-Conception d'Audincourt
 L’église de l'Immaculée-Conception de Bisten-en-Lorraine 
L’église de l'Immaculée-Conception de Boulogne-Billancourt
 L'église de l'Immaculée-Conception à Cambrai
 L'église de l'Immaculée-Conception de Grand-Bourg à Marie-Galante en Guadeloupe
 L'église de l'Immaculée-Conception de Hercé
 L’église de l'Immaculée-Conception de Lambach
 L'Église de l'Immaculée-Conception de Lyon
 L’église de l'Immaculée-Conception de Metz 
 L’église de l'Immaculée-Conception de Paris
 L'église de l'Immaculée-Conception du Mas Rillier à Miribel
 L'église de l'Immaculée-Conception de Rémire-Montjoly en Guyane
 L'église de l'Immaculée-Conception de Vénissieux
 L'église de l'Immaculée-Conception de Wimereux

Inde 
 L'église de l'Immaculée-Conception de Panaji

Italie 
 L' de Longarone

Lettonie 
 L'église de l'Immaculée-Conception de Daugavpils

Malte 
 L'église de l'Immaculée-Conception de Birżebbuġa
 L'église Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception de Bormla
 L'église de l'Immaculée-Conception de Lija.

Russie 
 L’église de l'Immaculée-Conception de Perm
 L'église de l'Immaculée-Conception de Smolensk

Voir aussi